Melanie Clare Sophie Giedroyc (født 5. juni 1968) er en britisk skuespiller, komiker og tv-vært. Sammen med Sue Perkins har hun været medvært på en række serier inklusive Light Lunch på Channel 4, The Great British Bake Off på BBC og showet Mel and Sue på ITV. I begyndelsen af 2017 var Giedroyc medvært på BBC-showet Let It Shine.

Filmografi

Referencer

Eksterne henvisninger 

Komikere fra England
Tv-værter fra Storbritannien
Skuespillere fra Storbritannien